

Аршалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Денисовський район, Костанайська область
 Аршалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жарминський район, Абайська область

Дивись також 
 Аршалинська селищна адміністрація